Мембрана (от ) — тонкая гибкая плёнка или пластинка, обычно закреплённая по периметру.

В музыке 
 Акустическая мембрана

В биологии 
 Клеточная мембрана
 Постсинаптическая мембрана
 Плазматическая мембрана
 Ядерная мембрана
 Мембрана (экзоскелет членистоногих) — не подвергшиеся склеротизации участки кутикулы членистоногих.
 Базальная мембрана
 Боуменова мембрана
 Десцеметова мембрана
 Эпиретинальная мембрана

В физике 
 Механическая мембрана
 Искусственная мембрана
 Частично проницаемая мембрана
 Трековая мембрана

В технике 
 Предохранительная мембрана
 Мембрана гидроаккумулятора
 Поливинилхлоридные мембраны
 Полимерные электролитические мембраны
 Мембрана патефонная (см. Патефон)

В строительстве 
 Гидроизоляционная мембрана
 Пароизоляционная мембрана
 Ветроизоляционная мембрана

В Интернете 
 Мембрана (веб-сайт)

См. также 
 Мембранная ткань
 Мембранофон